Papaioannou peut désigner :
 
 Dimítris Papaïoánnou (1942-2023), footballeur grec ;
 Dimítris Papaïoánnou (1964-), chorégraphe grec.
 Kostas Papaïoannou (1925-1981), philosophe français d'origine grec ;
 Ramóna Papaïoánnou (1989-), athlète chypriote ;
 Voúla Papaïoánnou (1898-1990), photographe grecque ;
 Yánnis Papaioánnou (1913-1972), auteur-compositeur-interprète grec.